Финал Кубка португальской лиги по футболу 2011 — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка португальской лиги по футболу 2010/2011. В нём встретились клубы «Пасуш де Феррейра» и «Бенфика». Матч прошёл 23 апреля 2011 года на стадионе «Сьюдад-де-Коимбра» в Коимбре. «Бенфика» одержал победу со счётом 2:1, выиграв свой третий Кубок португальской лиги по футболу подряд.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок португальской лиги по футболу 2010/2011

Ссылки 
 Финал 2011 года на сайте lpfp.pt 

2011
Кубок португальской лиги по футболу 2011